Das Wort Tangentensatz wird für verschiedene geometrische Sätze und Formeln verwendet, die sich mit Tangenten befassen:

 Eine Formel, die eine Funktion für eine Tangente an einer Kurve beschreibt: siehe Tangentenfunktion
 Eine Formel, die die Seiten eines Dreieckes in Beziehung zu den Winkeln setzt: siehe Tangenssatz
 Eine Formel, die für eine Tangente und eine Sekante eines Kreises die Berührungs- und Schnittpunkte zueinander in Beziehung setzt: siehe Sekanten-Tangenten-Satz